Фридрих Леон По́ле (; 1 декабря 1841, Лейпциг— 27 февраля 1908, Дрезден) — германский художник, портретист и жанрист, также педагог.

Уже в 15-летнем возрасте стал студентом Дрезденской академии художеств. Поддерживаемый своими преподавателями, в 1860 году стал учеником художника Жозефа ван Лериуса в Антверпене. Возвратившись в Германию, поселился в Веймаре, где стал учеником Фердинанда Паувела в Великогерцогской саксонской художественной школе () при Веймарском художественном училище. Летом 1866 года покинул мастерскую Паувелса (Pauwels) и возвратился в свой родной город. После нескольких образовательных поездок по германским государствам, Бельгии и Франции стал в 1868 году свободным художником Веймара. Последние годы провёл в Дрездене.

Его ранние работы, написанные под влиянием педагогов, относились к жанровой живописи, позже он стал специализироваться в исторической живописи. В 1877 занял место доцента в академии художеств Дрездена и вскоре стал там ординарным профессором. Он был известен и как портретист; наиболее известны его портреты художника Людвига Рихтера (в двух экземплярах, из которых один находился в Лейпцигском музее, а другой в Берлинской национальной галерее), географа Карла Готтлиба Пешеля (находился в Дрезденском музее) и скульптора Эрнста Хэнеля, а также короля и королевы Саксонских. Принимал участие в нескольких выставках Академии художеств, получив однажды золотую медаль. Из его жанровых произведений более всего известны картины «Гретхен перед ларчиком с драгоценностями» и «Элегия». Одним из его учеников был художник Осмар Шиндлер ().

Примечания

Источники

Ссылки 
 Статья  в словаре Мейера

Художники Германии XIX века 
Художники-портретисты Германии 
Художники-жанристы Германии
Преподаватели Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)
Похороненные в Дрездене